Major League Soccer 2004 var den nionde säsongen av MLS. Columbus Crew vann Supporters' Shield medan DC United vann MLS Cup.

Tabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2004 i USA
Fotbollssäsongen 2004
2004